Pomnik Siewcy w Luboniu
 Pomnik Siewcy w Poznaniu
 Pomnik Siewcy w Kurytybie